Эмаль:

 Эмаль — тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой.
 Зубная эмаль — внешняя защитная оболочка верхней части зубов человека.
 Художественная эмаль

См. также 
 Эмалевые краски — лакокрасочные материалы.